Avers kan syfta på

Avers – ett mynts eller en medaljs framsida, se åtsida

Geografi

Antarktis 

 Mount Avers,

Schweiz 

 Avers, Graubünden, kommun, 
 Avers (krets) – en tidigare krets i kantonen Graubünden i Schweiz